Gondoriz ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Gondoriz (Arcos de Valdevez)
 Gondoriz (Terras de Bouro)